Болгария участвовала на Евровидении 2013 в Мальмё. Позже было объявлено, что артист будет выбран внутренним отбором. 10 февраля 2013 года было объявлено, что страну на конкурсе представят Елица Тодорова и Стоян Янкулов. Были презентованы 3 песни. 3 марта по результатам смешанного голосования жюри и телезрителей была выбрана песня Kismet. Однако, после было заявлено, что Болгарию представит песня Само Шампиони, занявшая 2 место.

Отбор

Евровидение 
Выступили во 2 полуфинале под номером 7. Набрали 45 баллов, что не позволило им пройти в финал.

Голоса Болгарии

2 полуфинал

Финал

Примечания 

Страны на «Евровидении-2013»